The Boy ist der Titel folgender Filme:
 The Boy (2015), US-amerikanischer Film von Craig Macneill 
 The Boy (2016), US-amerikanischer Film von William Brent Bell

Siehe auch:
 The Boys
 Boy